Dal Cin ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Dal Cin (* 1965), italienischer Geistlicher und Prälat von Loreto
 Silvio Dal Cin († 1954), italienischer Autorennfahrer